Лас Олас има више значења:

 Лас Олас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Олас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Олас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Олас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику